Het seizoen 2012/2013 van Sparta Rotterdam was het 58ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. De club kwam uit in de Eerste divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Trainer-coach Michel Vonk werd op 2 april 2013 ontslagen, een dag na de 0-1 thuisnederlaag tegen FC Emmen, en opgevolgd door Henk ten Cate. Onder diens leiding eindigde Sparta op de derde plaats in de eindrangschikking, maar de ploeg strandde opnieuw in de play-offs. In het beslissende duel, op 26 mei 2013, wist Roda JC op eigen veld het vege lijf te redden. Na het doelpuntloze gelijkspel op Spangen wonnen de Limburgers in eigen huis met 2-1, waardoor zij het verblijf in de hoogste divisie prolongeerden.

Sparta kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Mario Bilate. De aanvaller had de voorkeur gekregen van Ten Cate boven topscorer Sandro Calabro. Na rust hield Sparta relatief eenvoudig stand. Doelman Nico Pellatz werd nauwelijks op de proef gesteld. In de 63ste minuut bracht Roda-trainer Ruud Brood zijn pinchhitter Frank Demouge in het veld. De spits had de heenwedstrijd gemist wegens een hamstringblessure.

Maar de Limburgse held van de middag werd Mark-Jan Fledderus. De middenvelder schoot de 73ste minuut de bal uit een vrije trap over de muur in het Sparta-doel. In de laatste minuut tekende Fledderus voor de bizarre ontsnapping van zijn werkgever. Opnieuw trof hij doel uit een vrije trap, waarbij hij Pellatz ditmaal verraste door niet over maar langs de muur te schieten: 2-1.
 
In het bekertoernooi verloor Sparta in de derde ronde van eredivisionist Heracles Almelo: 2-0. Topscorer van het seizoen werd centrumspits Sandro Calabro met 19 doelpunten.

Spelers

A-Selectie 2012/13 

Op de beloftenselectie van Jong Sparta mag ook een beroep worden gedaan.

Jong Sparta / Beloftenselectie
 Crescendo van Berkel
 Kevin Bogarde
 Rashid Browne
 Roycel James
 Gautam Kalpoe
 Sander Kruis
 Stephan Kruithof
 Jamie Lawrence
 Mohamed Madmar
 Moreno Marengo
 Jeremy de Nooijer
 Tim Schoonheijm
 Michael Schouten

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

KNVB-beker

Statistieken

2013
Sparta